Пек (от голл. pek — смола) — остаток от перегонки каменноугольного, торфяного, древесного дёгтя, а также нефтяной смолы (после пиролиза). 

При ударе раскалывается с раковистым изломом; под постоянной нагрузкой проявляет пластичность. Твердая (иногда вязкая) масса чёрного цвета. В составе каменноугольного пека преобладают высокомолекулярные ароматические углеводороды; содержатся высшие фенолы и органические основания. Нерастворимая часть включает свободный углерод (8-30 %, в зависимости от температуры размягчения пека), золу (0,2 % и выше) и асфальтены. Плотность пека 1,2-1,3 г/см³. Пеки неэлектропроводны, нерастворимы в воде (торфяной и древесный содержат малые количества водорастворимых веществ), растворяются во многих органических растворителях (пиридине, бензоле и др.); устойчивы к действию кислот.

Применяют в производстве гидроизоляционных материалов, пекового электродного (беззольного) кокса, топливных брикетов, в дорожном строительстве, для изготовления толя, рубероида, при изготовлении лаков для окраски металлоконструкций и др. Углеродный пек используется в качестве исходного сырья для получения углеродных волокон.

Галерея

См. также 
 Опыт с капающим пеком
 Вар (смола)
 Гудрон
 Дёготь

Примечания

Ссылки 

Нефтепродукты
Изоляционные материалы
Деревообработка
Смолы
Ископаемый уголь